Mistrzostwa Polski w Szachach 2005 – turnieje szachowe, rozegrane w 2005 r. w Poznaniu (mężczyźni) i Suwałkach (kobiety), mające na celu wyłonienie 62. mistrza Polski mężczyzn oraz 57. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 14 zawodników i 12 zawodniczek.

Złote medale zdobyli: Radosław Wojtaszek (1. raz w karierze) i Iweta Radziewicz (4. raz w karierze).

Wyniki 62. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Poznań, 21 kwietnia – 4 maja 2005

Wyniki 57. Mistrzostw Polski Kobiet 
Suwałki, 9 – 19 kwietnia 2005

Dogrywka 
Suwałki, 19 kwietnia 2005, 2 partie tempem P-25'+10" (drugiej nie rozegrano)

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 Mistrzostwa Polski Mężczyzn 2005
 Mistrzostwa Polski Kobiet 2005
 POL-ch 62nd, Poznan 2005 

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
2005 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Suwałkach